Eurofighter kan avse:
 Eurofighter GmbH – ett multinationellt företag med säte i Tyskland.
 Eurofighter Typhoon – ett europeiskt stridsflygplan.